Ло́ймола — топоним.

 Лоймола — посёлок сельского типа в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Лоймола — железнодорожная станция на линии Сортавала — Суоярви I.
 Лоймола — одно из названий реки Лоймоланйоки.
 Лоймола — одно из названий озера Лоймоланъярви.
 Новая Лоймола — урочище на берегу реки Лоймоланйоки.